Le mot Valmala peut signifier : 
Valmala (Italie), une commune de la province de Coni dans le Piémont en Italie.
Valmala (Espagne), une commune d'Espagne dans la province de Burgos, communauté autonome de Castille-et-León.